Па́мятники Г. К. Жу́кову — ряд скульптурных композиций посвящённых памяти маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова:

Россия
 Памятник Жукову (Екатеринбург) — конный памятник Жукову в Екатеринбурге. Установлен в 1995 году перед зданием штаба Центрального (на тот момент Уральского) военного округа.
 Памятник маршалу Жукову (Калуга) — конный памятник Жукову на площади Победы в Калуге. Автор памятника — скульптор М. В. Переяславец. Скульптура исполнена в бронзе в студии военных художников имени М. Б. Грекова в Москве. Монумент передан в 2015 году в дар Калужской области Министерством обороны России. Торжественно открыт 8 мая 2015 года на одной из главных площадей города — площади Победы.
 Памятник-бюст Жукову в Калуге в сквере имени Г. К. Жукова на пересечении улицы имени Маршала Жукова и улицы имени Болотникова.
 Памятник-монумент, посвящённый Жукову в Калуге в микрорайоне «906-я база» города Калуги, находящийся на улице имени 40-летия Великого Октября. Этот памятник символизирует собой начало воинского пути солдата и будущего полководца – Георгия Жукова.
 Памятник-бюст маршалу Жукову (Краснодар) — в сквере им. Жукова
 Памятник маршалу Жукову (Курск) 
 Памятник-бюст Жукову в станице Ленинградской
 Памятник-бюст Жукову в городе Майкоп
 Памятник маршалу Жукову (Москва) — конный памятник Жукову на Манежной площади в Москве
 Памятник маршалу Жукову (Москва) — памятник в начале проспекта Маршала Жукова в Москве
 Памятник-бюст Жукову в посёлке Северный возле ДК «Северный» (Москва)
 Памятник Жукову в городе Одинцово
 Памятник Жукову (Омск) — памятник на театральной площади
 Памятник Жукову в парке «Патриот», расположенном рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области
 Памятник Жукову (Петрозаводск)
 Памятник-бюст Жукову в городе Раменское
 Памятник маршалу Жукову (Санкт-Петербург) — памятник на Аллее Героев Московского парка Победы
 Памятник Георгию Жукову (Старый Оскол) — памятник на площади Победы
 Памятник Жукову (Тверь) — памятник на площади возле здания Военной академии ВКО. 
 Памятник-бюст Жукову в городе Туапсе
 Увековечен в художественной композиции «Заседание штаба Западного фронта» в деревне Красновидово Московской области.

Белоруссия
 Памятник-бюст Жукову (Минск)

Монголия
 Памятник-бюст Жукову (Улан-Батор)

Украина
 Памятник-бюст Жукову (Харьков)
 В Одессе
 Бюст Г. К. были установлены в штабе Краснознамённого Одесского военного округа, в музее округа и на проспекте, носящем его имя.
 В память о пребывании Г. К. Жукова в Одессе было установлено 4 мемориальные доски по ул. Дворянской (разбита неизвестными в августе 2016 года), в доме, где он проживал; по ул. Канатной, на здании штаба Одесского военного округа (уничтожена активистами 31 октября 2019 года); на улице Новосельского, 64, в здании бывшего штаба Одесского военного округа (демонтирована активистами 4 января 2020 года).

Галерея

См. также
 Музей Жукова

Примечания